Dans le système éducatif français, la première professionnelle peut désigner :
 La première année d'un baccalauréat professionnel en deux ans
 La deuxième année d'un baccalauréat professionnel en trois ans

Classe de première en France
+02